Laurus steht für:
 Lorbeeren, Gattung aus der Familie der Lorbeergewächse
 Echter Lorbeer, Art aus der Gattung Lorbeeren
 Kloster Laurus, Zisterzienserkloster bei Istanbul
 Laurus (E-Bass), italienischer Hersteller von E-Bässen

Laurus als Vorname:
 der heilige Laurus, siehe Florus und Laurus
 Laurus Schkurla (1928–2008), Oberhaupt der russisch-orthodoxen Auslandskirche